Бабенцы — название населённых пунктов в России:

 Бабенцы —  деревня в Варыгинской волости Опочецкого района Псковской области.
 Бабенцы —  деревня в Звонской волости Опочецкого района Псковской области.